Imię i nazwisko George Rennie nosili lub noszą m.in.:
 George Rennie (1749–1828) – szkocki agronom
 George Rennie (1791–1866) – brytyjski inżynier, bratanek poprzedniego
 George Rennie (1802–1860) – brytyjski rzeźbiarz i polityk
 George Rennie (1883–1966) – kanadyjski zawodnik lacrosse, mistrz olimpijski z 1908